Гуминский (Гуминская) — фамилия:

 Гуминский, Александр Викторович (1902—1938) — советский деятель государственной безопасности.
 Гуминский, Виктор Александрович (род. 1955 )- заместитель исполнительного секретаря СНГ.
 Гуминский, Виктор Мирославович — литературовед, д.ф.н., профессор, член СП СССР и СЖ СССР
 Гуминский, Марк Викторович (1919—2000) — советский учёный в области горного дела.

 Гуминская, Леся Александровна (род. 1980) — украинская спортсменка, Заслуженный мастер спорта Украины.

См. также 
 Сельсовет Гуминский
 Губинский